Hartberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Hartberg, Hauptstadt des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Gemeindeteile:
 Hartberg (Kammeltal), Ortsteil der Gemeinde Kammeltal, Landkreis Günzburg, Bayern
 Hartberg (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hartberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Hartberg (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern

 Hartberg (Gemeinde Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Hartberg (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft der Gemeinde Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Hartberg (Gemeinde Burgkirchen), Katastralgemeinde von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hartberg (Gemeinde Hart), Ort bei Hart im Zillertal, Tirol

Berge:
 Hartberg (bei Mönichkirchen) (918 m), im Wechselgebiet respektive der Buckligen Welt unweit Mönichkirchen, an der niederösterreichisch-steirischen Grenze
 Hartberg (bei Neunkirchen) (510 m), in der Buckligen Welt südlich Neunkirchen, Niederösterreich
 Hartberg (bei Baden) (266 m), auch: Harterberg, Weinberg südlich Baden bei Wien, Niederösterreich

sowie:
 Bezirk Hartberg, ehemaliger Bezirk in der Steiermark

Hartberg ist der Name folgender Personen:
 Aslak Hartberg (* 1975), norwegischer Filmkomponist, Rapper, Hip-Hop-Artist, Produzent und Jazz-Musiker
 Flu Hartberg (* 1979), norwegischer Cartoonist und Illustrator

Siehe auch:
 Hardt (Toponym) – zur Namenkunde
 Hardtberg, Hardberg
 Hartbergen
 Hartenberg
 Harterberg
 Harthberg
 Hartburg
 Hardthöhe
 Hardhöhe